Артур Гиппель:
 Гиппель, Артур фон (1841—1916) — немецкий врач, хирург; автор ряда работ в области офтальмологии, выполнил первую успешную операцию по пересадке роговицы (1886); дед Артура Роберта фон Гиппеля.
 Гиппель, Артур Роберт фон (1898—2003) — американский врач и учёный; автор ряда открытий в сфере диэлектриков и полупроводников, один из разработчиков радара.